Az 1976-os UEFA-szuperkupa a harmadik európai labdarúgó-szuperkupa volt. A két mérkőzésen az 1975–1976-os bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes Bayern München és az 1975–1976-os kupagyőztesek Európa-kupája-győztes RSC Anderlecht játszott.

Az első mérkőzést 2–1-re a München nyerte hazai pályán. A visszavágón azonban az Anderlecht három góllal győzött, így a belga csapat nyerte a szuperkupát.

Eredmények

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

A szuperkupát az RSC Anderlecht nyerte 5–3-as összesítéssel.

Lásd még 
 1975–1976-os bajnokcsapatok Európa-kupája
 1975–1976-os kupagyőztesek Európa-kupája

Források
 
 

1976
Uefaszuperkupa